Сан Хуан Ивалтепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Ивалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Ивалтепек (Сан Хуан Ивалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику